lica – rodzaj przewodu elektrycznego
 Robert "Lica" Friedrich (ur. 1968) – polski muzyk
 Lica − herb szlachecki
 Licá (ur. 1988) – portugalski piłkarz
 kod ICAO portu lotniczego Lamezia Terme